The Doors, američki psihodelični rock sastav osnovan 1965.
 The Doors (album), prvi album sastava The Doors (siječanj 1967.)
 The Doors (1991), film Olivera Stonea